Ла-Палома () — населённый пункт в центральной части Уругвая, в департаменте Дурасно.

География 
Расположен в 78 км к северу от города Саранди-дель-Йи, в 145 км к северо-востоку от города Дурасно и в 290 км от столицы страны, города Монтевидео. Станция на железнодорожной ветке, идущей от Саранди-дель-Йи на север департамента, расположена в 3 км к востоку от Ла-Палома. Абсолютная высота — 70 метров над уровнем моря.

История 
Ла-Палома была основана 12 декабря 1884 года. 3 мая 1984 года получила статус села (Pueblo) постановлением № 15.542.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 1443 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Населённые пункты Уругвая